Nordens Folkhögskola kan avse

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö – en folkhögskola på Biskops-Arnö i Mälaren
Nordiska folkhögskolan – en folkhögskola i Kungälv